Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Monegaskische club AS Monaco hebben getraind vanaf 1948 tot op heden. De seizoenen die in het lichtblauw zijn aangeduid, zijn seizoenen waarin Monaco kampioen werd in de Ligue 1, voorheen bekend als Division 1.

Monaco
AS Monaco
Trainers